Иерушалми ( Ерушалми; ; Yerushalmi; Jeruschalmi) может означать:

 Иерушалми — именование Иерусалимского Талмуда.
 Иерушалми — именование Таргумов (библейских переводов):
 «Таргум Иерушалми» (Палестинский Таргум; I век до н. э.), который путали с «Таргумом к Пророкам» Ионатана бен-Уззиеля;
 «Таргум Иерушалми» (VII век) — «Таргум Псевдо-Ионатана».

Персоналии
 Иерушалми, Авраам (XVI век) — константинопольский раввин, автор респонсов.
 Иерушалми, Самсон бен-Самуил (XIV век) — ритуалист из Палестины, автор сочинения в рифмованной прозе «Jerioth Izim» (изд. Венеция, 1597).
 Иерушалми, Соломон бен-Менахем (Соломон Исаак Зекель Ашкенази; XVI век) — автор «Комментария на книгу Руфь» (изд. Салоники, 1551).
 Иерушалми, Шалом бен-Соломон (1482—1487) — математик и астроном из Сиракуз; его сочинение хранится в Ватиканской библиотеке (№ 379).
 Ерушалми, Элиэзер (1900—1962) — литовско-израильский педагог, писатель и общественный деятель.

Примечания